Hieronder staat een lijst van jongste burgemeesters van Nederland.

Deze onvolledige lijst bevat personen die bij hun benoeming/installatie de jongste burgemeester van Nederland waren/ zijn. De recordhouders worden ook wel aangeduid als dragers van de Rode lantaarn, een wisseltrofee in de vorm van een rode lantaarn, die sinds 2002 doorgegeven wordt aan de jongste burgemeester. Daarvoor was er al een sprake van het doorgeven van een virtuele rode lantaarn aan de net benoemde jongste burgemeester van Nederland. Aan het begin van de 19e eeuw werden sommige burgemeesters op wel erg jonge leeftijd benoemd; zo was Marcellus Bisdom van Vliet ongeveer 19 jaar bij zijn benoeming in 1826. In de Gemeentewet van 1851 werd in artikel 61 vastgelegd dat voor burgemeesters de minimumleeftijd gold van 25 jaar (".. den ouderdom van vijf en twintig jaren heeft vervuld .."). Dat artikel is later komen te vervallen.

 2